BUL ou bul est un code, qui signifie :
 bul, le bulgare, selon les normes ISO 639 des codes de langue ;
 BUL, Bulgarie, selon la liste des codes pays du CIO ;
 BUL, Bulacain, selon la norme ISO 3166-2:PH des subdivisions territoriales des Philippines ;
 BUL, .

Code